Low House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Low House (Connecticut), ID-Nr. 84001067
 Low House (North Carolina), ID-Nr. 78001957